Элен Еремян (   , родилась 27 мая 2001 г.), более известная как Брюнет, армянская певица и автор песен. Она будет представлять Армению на конкурсе песни «Евровидение-2023» в  Ливерпуле с песней  «Future Lover».

Карьера 
Брюнет поет с четырех лет и пишет музыку с пятнадцати лет. 

Брюнет выпустила свой дебютный сингл «Love the Way You Feel» в возрасте 18 лет в сотрудничестве с Nvak Foundation в сентябре 2019 года  Позже она стала участницей ереванского музыкального коллектива Project 12, выступающего в ночных клубах.  Брюнетка также является участницей женской группы En aghjiknery (ThoseGirlz) в переводе с армянского - Те девочки, которая известна синглом 2022 года «Menq». В 2022 году Брюнетка выпустила синглы «Gisher», «Smoke Break» и «Bac kapuyt achqerd»; последний из двух стал вирусным в социальных сетях. 

1 февраля 2023 года было объявлено, что Брюнет была выбрана для представления Армении на Евровидении 2023.  Ее песня для конкурса «Future Lover»  была выпущена 15 марта 2023 года.

Дискография

Синглы

Примечания

Внешние ссылки 

 Брюнет на eurovision.tv

Участники «Евровидения-2023»
Представители Армении на «Евровидении»
Родившиеся в 2001 году
Музыканты Армении
Википедия:Биографии современников